Фаридабад:

 Фаридабад — промышленный и населённый центр в штате Харьяна, на севере Индии.
 Фаридабад — округ в индийском штате Харьяна.